Maguire:

 Maguire — фамилия «Магуайр» на иностранных языках.